Barnesburg ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Barnesburg (Kentucky)
 Barnesburg (Ohio)